San Kamphaeng (în ) este un district (Amphoe) din provincia Chiang Mai, Thailanda, cu o populație de 73.721 de locuitori și o suprafață de 197,833 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 100 de sate (muban).

Amphoe în provincia Chiang Mai